La Villedieu több község elnevezése Franciaországban:

 La Villedieu (Charente-Maritime)
 La Villedieu (Creuse)
 La Villedieu (Lozère)
 La Villedieu-du-Clain
 La Villedieu-en-Fontenette